Ceulemans ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Ceulemans (* 1957), belgischer Fußballspieler
 Raymond Ceulemans (* 1937), belgischer Billardspieler
 Rik Ceulemans (* 1972), belgischer Langstreckenläufer

Siehe auch:
 Keulemans